Ел Куадро има више значења:

 Ел Куадро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Куадро (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Куадро (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику